10. Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 18 (urodzonych w 2000 i 2001), które odbyły się między 12 a 16 lipca 2017 w Nairobi w Kenii.

Nairobi zostało wybrane gospodarzem mistrzostw przez Radę Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) 18 listopada 2014 w Monako – miasto było jedynym kandydatem do przeprowadzenia zawodów

W imprezie nie brali udziału lekkoatleci m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii oraz Włoch. Reprezentacje te wycofały się z udziału w mistrzostwach ze względów bezpieczeństwa.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Wyniki zawodów w bazie tilastopaja.org  [dostęp 13 lipca 2017]

Przypisy 

 

Mistrzostwa świata juniorów młodszych w lekkoatletyce
2017 w lekkoatletyce
2017 w Afryce
Lekkoatletyka w Kenii
Sport w Nairobi